Тао-Русыр — кальдера на острове Онекотан Большой Курильской гряды. В кальдере находится один из двух вулканов острова.

Расположена в южной части острова Онекотан. Высота центрального пика (вулкан Креницына) — 1325 м (высшая точка острова). Стратовулкан, конус которого расположен в кальдере. Помимо вулкана Креницына кальдера включает Кольцевой хребет и озеро Кольцевое. Последнее извержение 10 тыс. лет назад.

Последнее извержение вулкана Креницына, в 1952 году, сформировало небольшой купол лавы на берегу острова.

Вулканы Северо-Курильского городского округа
Горные вершины — тысячники
Активные вулканы
Кальдеры России